Take It Off – album degli Chic del 1981
 Take It Off – traccia dell'album omonimo degli Chich
 Take It Off – traccia dell'album King Kobra III dei King Kobra del 1988
 Take It Off – traccia dell'album 3 Feet High and Rising dei De La Soul del 1989
 Take It Off – traccia dell'album Revenge dei Kiss del 1992
 Take It Off – singolo delle The Donnas del 2003, dall'album Spend the Night
 Take It Off – traccia dell'album Ridin' High di 8Ball & MJG del 2007
 Take It Off – singolo di Kesha del 2010, dall'album Animal
 Take It Off – traccia dell'album The Beginning dei The Black Eyed Peas del 2010
 Take It Off – traccia dell'album Party Never Ends di Inna del 2013